Ephistemus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1829. Ephistemus ingår i familjen fuktbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fuktbaggar
Ephistemus